Charr ist der Familienname folgender Personen:
 Mahmoud Charr (* 1984), syrischer Boxer

Charr. steht als Abkürzung für:
 Charrière (Einheit), ein Maß für den Umfang von Harnkathetern

Siehe auch:
 Char

Abkürzung